Glen Eden bezeichnet: 

 Glen Eden, einen Vorort von der ehemaligen Stadt Waitakere City, Neuseeland, heute Auckland Council
 Glen Eden (Kilcreggan), eine Villa in Kilcreggan, Schottland

Siehe auch:
 Gleneden, eine Villa im schottischen Bothwell